Рейнс (, ) — английская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Рейнс, Габриель (1803—1881) — американский военный, изобретатель пехотных мин.
 Рейнс, Клод (1889—1967) — англо-американский актёр.
 Рейнс, Роман (род. 1985) — псевдоним американского рестлера Джо Аноа’й.
 Рейнс, Элла (1920—1988) — американская актриса.

Топоним 
 Рейнс — округ штата Техас (США).

См. также 
 Рейнус